Gräfenberg (Bavière), une commune d'Allemagne
 le quartier "Bad Gräfenberg" (aujourd'hui Lázně Jeseník) de Jeseník

 Le médecin allemand Ernst Gräfenberg, découvreur du Point G.